Валкиаярви, Валкеаярви () — название озёр на севере России.

 Валкиаярви — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 Валкиаярви — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 Валкиаярви — озеро в Суоярвском районе Карелии.

 Валкиаярви — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 Валкеаярви — озеро в Калевальском районе Карелии.
 Валкеаярви — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 Валкеаярви — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 Валкеаярви — озеро в Печенгском районе Мурманской области.
 Валкеаярви — старое название озера Пестово в Приозерском районе Ленинградской области.
 Валкеаярви — старое название Белого озера во Всеволожском районе Ленинградской области.

Примечания